Николай Колоколов:
 Колоколов, Николай Георгиевич (1828—1917) — военный юрист, один из руководителей работы по изданию Свода военных постановлений 1869 года, действительный тайный советник.
 Колоколов, Николай Иванович (1897—1933) — русский советский писатель и поэт.
 Колоколов, Николай Сергеевич (1912—2001) — российский историк, краевед г. Пятигорск.